Вильягарсия-де-Ароса ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сальнес. Занимает площадь 47,14 км². Население — 37926 человек (на 2010 год).

Спорт 

В городе базируется футбольный клуб «Ароса».

Население

Примечания

Ссылки 
 Web oficial de Villagarcía de Arosa 
 Puerto de Villagarcía 
 Cámara de Comercio 
 Asociación de Comerciantes 
 Recinto ferial Fexdega
 Arosa F.C.
 Vilagarcía de Arousa, Turismo Rías Baixas

Муниципалитеты Понтеведры
Города Понтеведры